A Nép Szolgája (ukránul: Слуга народу, magyar átírásban: Szluha narodu), ukrán politikai párt
 A Nép Szolgája Társaság (Servants of the People Society), 1921-ben alapított indiai nonprofit szervezet
Művek
 A nép szolgája, Andrew Rawnsley 2000-ben megjelent könyve
 A nép szolgája, ukrán televíziós sorozat
 A nép szolgája 2, a televíziós sorozaton alapuló film